Quartino bezeichnet

 Fraktion von Magadino im Kanton Tessin
 ein Volumenmaß, siehe Quartino (Einheit)
 eine Goldmünze, siehe Quartino (Münze)